Кандиевка — название населённых пунктов в России:

 Кандиевка — разъезд в Башмаковском районе Пензенской области.
 Кандиевка — село в Башмаковском районе Пензенской области.